Fermoselle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fermoselle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fermoselle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar